Karnataka, een deelstaat van India, die het Kannada-talige plateauland van het zuidwesten van de Dekan, een deel van de West-Ghats en de aangrenzende kuststrook van de Arabische Zee (zuidelijke Konkankust of Kanarakust) beslaat
Carnatic, een historisch gebied in het uiterste zuidoosten van India, dat grotendeels overeenkomt met de vlakte tussen de Coromandelkust en de Golf van Bengalen; het culturele hartland van de Tamils